Иванград — село в Донецкой области Украины
 Иванград — название города Беране в Черногории в 1949—1992 годы